Peter Gandy ist der Name folgender Personen:

* Peter Gandy (Leichtathlet) (* 1961), australischer Leichtathlet
 Peter Gandy (Autor), britischer Autor